Костреши могу бити:

 Костреши Бјеловачки, насељено мјесто у општини Доњи Кукурузари, Банија, Република Хрватска
 Костреши Шашки, насељено мјесто у општини Суња, Република Хрватска

Види још 
 Костреш